Lombok Timur (Ostlombok) ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Nusa Tenggara Barat. Mitte 2022 leben im größten Bezirk der Insel Lombok etwa 1,37 Millionen Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten ist Selong, südlich des Zentrums des Bezirks gelegen.

Geografie 
Der Regierungsbezirk Ostlombok erstreckt sich zwischen 8°00′ und 9°00′ s. Br. sowie zwischen 116°46′ und 117°20′ ö. L. Im westlichen Teil der Insel Lombok  gelegen, grenzt er im Nordosten an den Regierungsbezirk Lombok Utara und im Westen an den Regierungsbezirk Lombok Tengah. Die übrigen (See-)Grenzen bilden im Norden die Javasee, im Osten die Alas-Straße (sie trennt von der Nachbarinsel Sumbawa) sowie im Süden der Indische Ozean.

Die Oberfläche gliedert sich in die Landfläche (1.605,55 km²) und die Seefläche (1074,33 km²). 44 kleinere Inseln gehören zum Kabupaten, die meisten im südlich gelegenen Kecamatan Jerowaru. Im Norden wird im Mount Rinjani Nationalpark () eine Höhe von 3.726 Metern erreicht – ansonsten ist der Bezirk eher flach.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk gliedert sich in 21 Distrikte (Kecamatan) mit 235 Dörfern (Desa) und 19 Kelurahan.

* Der Kecamatan Lenek wurde durch die Verordnung Nr. 9 des Jahres 2017 vom Kecamatan Aikmel abgespalten (10 der 24 Dörfer / 43,17 von 122,29 km² / 46.833 von 117.538 Personen im Jahr 2016)

Demografie 
Zur Volkszählung im September 2020 (SP2020) lebten im Regierungsbezirk Lombok Timur 1.325.240 Menschen, davon 665.723 Frauen (50,23 %) und 659.517 Männer (49,77 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 3,17 %. Mitte 2022 waren 99,93 Prozent der Einwohner Muslime, Hindus gab es 0,05 % und Christen waren mit nur 0,02 % vertreten (142 ev.-luth. / 85 röm.-kath.).
66,39 % oder 909.591 Menschen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre), 28,86 % waren Kinder und 4,75 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren 44,18 % ledig, 48,58 % verheiratet, 2,91 % geschieden und 3,32 % verwitwet. Der HDI-Index lag 2020 bei 66,3 – zweittiefster Wert der Provinz.

Weblinks 
 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Lombok Timur (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Nusa Tenggara Barat